Nästsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Nästsjön (Kyrkås socken, Jämtland), sjö i Östersunds kommun,  (49,8 ha)
Nästsjön (Offerdals socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun,  (1,17 km²)

Se även
Nästasjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn